La bérardie laineuse est une plante de la famille des Asteraceae
 « Bérardie » est le nom vernaculaire de Berardius, genre de baleine à bec.